Тиша:

 Тиша — повна або часткова відсутність будь-яких звуків; факторів, що подразнюють слух.
 «Тиша» — фільм 1963 року.
 «Тиша» — обмежена серія українських коміксів від видавництва Вовкулака, зі сценарієм та малюнком від Олександра Корешкова.

Примітки 

Багатозначні терміни